1903 — одна́ ты́сяча девятьсо́т три — может означать:

 1903 — натуральное число между 1902 и 1904.
 1903 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1903 — рассеянное скопление в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1903 год в литературе

В искусстве 
 1903 год в кино
 1903 год в театре

В музыке 
 1903 год в музыке

В науке 
 1903 год в науке

На транспорте 
 1903 год в истории общественного транспорта